Dit is een lijst van planetoïden 32401-32500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32401) - || 2000 QO226|| 31 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (32402) - || 2000 QF231|| 20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (32403) - || 2000 QK249|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32404) - || 2000 RN || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32405) - || 2000 RD1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32406) - || 2000 RE1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32407) - || 2000 RT1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32408) - || 2000 RU12|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32409) - || 2000 RR16|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32410) - || 2000 RH19|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32411) - || 2000 RY24|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32412) - || 2000 RW25|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32413) - || 2000 RR26|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32414) - || 2000 RT29|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32415) - || 2000 RH30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32416) - || 2000 RS31|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32417) - || 2000 RK32|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32418) - || 2000 RD33|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32419) - || 2000 RY33|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32420) - || 2000 RS40|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (32421) - || 2000 RB41|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (32422) - || 2000 RO42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (32423) - || 2000 RO43|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (32424) - || 2000 RY62|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (32425) - || 2000 RL64|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32426) - || 2000 RP68|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (32427) - || 2000 RU68|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (32428) - || 2000 RC75|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (32429) - || 2000 RP83|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32430) - || 2000 RQ83|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (32431) - || 2000 RC84|| 2 september 2000 || LONEOS
|-
| (32432) - || 2000 RT86|| 2 september 2000 || LONEOS
|-
| (32433) - || 2000 RF92|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (32434) - || 2000 RW96|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32435) - || 2000 RZ96|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32436) - || 2000 RQ97|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32437) - || 2000 RR97|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32438) - || 2000 RW98|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32439) - || 2000 RO99|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32440) - || 2000 RC100|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32441) - || 2000 RO100|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32442) - || 2000 RS100|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32443) - || 2000 RD101|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32444) - || 2000 RL101|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (32445) - || 2000 RC104|| 6 september 2000 || LINEAR
|-
| (32446) - || 2000 SY5 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (32447) - || 2000 SG6 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (32448) - || 2000 SD12|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (32449) - || 2000 SR16|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (32450) - || 2000 SH25|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (32451) - || 2000 SP25|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (32452) - || 2000 SC39|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32453) - || 2000 SF42|| 26 september 2000 || Fukuchiyama
|-
| (32454) - || 2000 SD50|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (32455) - || 2000 SW60|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32456) - || 2000 SH72|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32457) - || 2000 SZ85|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32458) - || 2000 SF87|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32459) - || 2000 SK87|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32460) - || 2000 SY92|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (32461) - || 2000 SP93|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (32462) - || 2000 SU112|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32463) - || 2000 SO129|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (32464) - || 2000 SB132|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (32465) - || 2000 SM141|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (32466) - || 2000 SN153|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32467) - || 2000 SL174|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (32468) - || 2000 SS176|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (32469) - || 2000 SL188|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (32470) - || 2000 SD190|| 23 september 2000 || Spacewatch
|-
| (32471) - || 2000 SK205|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (32472) - || 2000 SC210|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (32473) - || 2000 SG210|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (32474) - || 2000 SP212|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (32475) - || 2000 SD234|| 21 september 2000 || LINEAR
|-
| (32476) - || 2000 SP237|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (32477) - || 2000 SV238|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (32478) - || 2000 SV289|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (32479) - || 2000 SL312|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (32480) - || 2000 SG348|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (32481) - || 2000 SF352|| 30 september 2000 || LONEOS
|-
| (32482) - || 2000 ST354|| 29 september 2000 || LONEOS
|-
| (32483) - || 2000 SM362|| 19 september 2000 || LONEOS
|-
| (32484) - || 2000 TV29|| 4 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (32485) - || 2000 TY44|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (32486) - || 2000 TY56|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (32487) - || 2000 TM61|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (32488) - || 2000 TF64|| 5 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (32489) - || 2000 UG17|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (32490) - || 2000 UU27|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (32491) - || 2000 UU107|| 30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (32492) - || 2000 VJ15|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (32493) - || 2000 WR3 || 18 november 2000 || LINEAR
|-
| (32494) - || 2000 WY125|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (32495) - || 2000 WT171|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (32496) - || 2000 WX182|| 18 november 2000 || LINEAR
|-
| (32497) - || 2000 XF18|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (32498) - || 2000 XX37|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (32499) - || 2000 YS11|| 19 december 2000 || NEAT
|-
| (32500) - || 2000 YV76|| 30 december 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten